Un district municipal peut désigner :

 une division territoriale en Afrique du Sud ;
 une division territoriale dans les villes d'importance fédérale en Russie.